Torpedine – dispositivo bellico esplosivo in grado di muoversi sott'acqua, sinonimo di siluro
Torpedine – nome comune dato ai membri dell'ordine dei Torpediniformes, pesci cartilaginei di forma appiattita in grado di generare campi elettrici tramite un apposito organo
Michele Torpedine – produttore discografico